Среднепо́льский язы́к () — название периода в развитии польского языка, начинающегося с начала XVI века (конец древнепольского периода) и завершающегося во второй половине XVIII века (начало новопольского периода). Среднепольский являлся начальным периодом развития польского литературного языка, сложившегося на основе древнепольского культурного диалекта. С XVI века отмечается бурное развитие польского языка, с XVII века начинается период его упадка, продлившийся до середины XVIII века. Среднепольский язык был распространён на территории Речи Посполитой, где выполнял функции языка администрации.

Историческая характеристика 
Среднепольский период характеризуется как протекавшими в это время процессами внутриязыковых изменений польского языка, так и с внешними экстралингвистическими факторами, заключающимися в расширении сфер функционирования польского языка, преобразованиях эпохи Просвещения, стабилизации орфографии и т. д. Материалами для исследования языка среднепольского периода являются грамматики и словари польского языка, а также многочисленные литературные произведения, созданные с начала XVI до середины XVIII века.

Бурное развитие польского языка в эпоху Ренессанса сменяется с 1630-х годов после победы католицизма над лютеранством периодом упадка, в этот период отмечается проникновение в польскую литературу многочисленных макаронизмов. Со второй половины XVII века усиливается влияние французского языка.

Фонетика 
Среднепольский язык характеризуется следующими фонетическими явлениями и процессами:
 Окончательно устанавливается парокситонический тип ударения (на предпоследнем слоге), развившийся из инициального типа. Формируется ударение на конечном слоге перед энклитикой.
 Сохранение на протяжении XVI века суженных () кратких фонем á, é, ó, возникших в древнепольский период из долгих ō, ā, ē, с XVII века — постепенный процесс утраты фонетической и фонологической противопоставленности «чистых» () и суженных гласных, совпадение суженных с другими краткими гласными.
 С XVII века графическое различие á — a становится непоследовательным (суженный á начинает совпадать с «чистым» a), а в XVIII веке «креска» над á как правило не ставится (á окончательно утрачивается). Возможными причинами утраты á считают влияние произношения кресовых поляков, в речи которых не было суженных гласных; влияние письменности; произношение a под влиянием латинского языка; отсутствие различий в произношении континуантов долгого и краткого a в говорах севера Мазовии, распространённых рядом с Варшавой, ставшей столицей Польши с 1611 года.
 Если в XVI веке ó произносилось ближе к o, чем к u, то в XVII веке намечается тенденция произношения ó ближе к u, в XVIII веке этот процесс усиливается, возможно, на изменение ó в литературном языке оказывали влияние такие же процессы, происходившие в малопольском и мазовецком диалектах. Окончательно произношение ó как u закрепилось только в новопольский период.
 Частотность употребления é сокращается уже в XVI веке, в ряде позиций на месте é появляются e или y, в течение среднепольского периода произношение é сближается с e (возможно, под влиянием языка Восточных Кресов, в котором отсутствовали суженные гласные) или с y/i. Окончательно é был утрачен в новопольский период. В современном польском языке на месте é произносится e, кроме позиции перед j в конце слова, в которой на месте é произносится y/i.
 Распространение к XVII веку произношения конечного носового переднего ряда ę (в сильной позиции) без назального призвука. Таким образом, состав гласных польского языка сократился на одну фонему. Тем не менее длительное время у части носителей польского языка произношение ę сохранялось под влиянием традиции письма.
 Завершение процесса перехода ir/irz > er/ér, yr/yrz > erz/érz: ciérpieć, czérwony, piérwszy, széroki, zamiérzknąć, wiérzba (у Я. Кохановского); czerwony, pierwszy, sierp, wierzch (у Г. Кнапского).
 Диспалатализация в XVI веке мягких шипящих š’, ž’, č’.

Морфология 
 Формирование категории одушевленности/неодушевлённости.
 Формирование категории мужского лица.
 Утрата категории двойственного числа.
 Формирование современной системы форм времён и наклонений глагола: нулевое окончание в базовой форме 2-го лица единственного числа повелительного наклонения, личные показатели сослагательного наклонения и т. д.

Лексика 

В среднепольском периоде продолжилось заимствование лексики, начатое в древнепольском периоде, из латинского, чешского и немецкого языков, а также добавились заимствования из итальянского, французского, украинского, тюркизмы и незначительно мадьяризмы и заимствования из румынского языка.

Чешский язык продолжил оказывать начавшееся в XIV веке влияние на польский язык. При посредничестве чешского языка заимствовалась латинская и немецкая лексика, чешский также оставался образцом калькирования. На начальном этапе развития среднепольского языка чешский всё также выполнял роль своего рода эталона кодификации (долгое время важнейшим фактором, определявшим вхождение в формирующийся польский литературный язык того или иного варианта диалектного явления, было наличие подобного варианта в чешском языке), с начала XVI века основной функцией чешского языка как эталона стало влияние в области литературы. Большое число богемизмов отмечается в произведениях таких польских литераторов, как Я. Малецкий-Сандецкий (J. Malecki-Sandecki) и М. Рей.
Тем не менее влияние чешского языка, которое было значительным в древнепольский период, ослабевает и прекращается к середине XVI века.

Влияние латинского языка с древнепольского периода сохраняется, в среднепольском периоде его значение снижается в эпоху Ренессанса, но затем усиливается в XVII—XVIII веках — в это время среди польской шляхты стало модным излишнее употребление латинизмов. К концу среднепольского периода латинский язык теряет своё значение, оставаясь в последующее время источником только интернациональной лексики.

Продолжается появление с древнепольского периода новых германизмов, по-прежнему относящихся к бытовой и экономической сферам, но влияние немецкого заметно уменьшается. При этом, если влияние немецкого на литературный польский снизилось, то влияние на говоры великопольского и силезского диалектов сохранялось прежним.

Заимствования из итальянского языка появляются в польском в XVI веке.

См. также 
 Польский язык
 Древнепольский язык

Примечания 
Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Западнославянские языки
Средневековые языки